Вернер Ланг (; 23 марта 1922, Бермсгрюн — 17 июня 2013, Цвиккау) — немецкий автоконструктор и создатель немецкого автомобиля Trabant.

Биография 
Вернер Ланг родился 23 марта 1922 года в саксонском городке Бермсгрюн (земля Саксония).

В 1941 году был призван на военную службу. После окончания войны в 1945 году продолжил учёбу в Цвиккау и Хемнице и получил в 1949 году диплом инженера.

С 1949 года работал на заводе Horch, с 1951 года — его техническим директором. После объединения заводов Horch и Audi в 1958 году стал главным конструктором VEB Sachsenring Kraftfahrzeug- und Motorenwerk («Заксенринг») в Цвиккау.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию в Техническом Университете в Дрездене. С 1970 по 1983 годы занимал должность директора по науке и технике и занимался модернизацией автомобиля Trabant.

Умер 17 июня 2013 года.

До конца жизни Вернер Ланг был активен, регулярно посещал встречи поклонников Трабант.

Примечания

Ссылки 
 Der Trabant und seine Väter  
 Trabi-Pionier Werner Lang erliegt Herzleiden 
 Karosseriebauer Kurt Berge ist mit 100 Jahren genau so alt wie der Automobilbau in Zwickau 
 Trabant: “брак” по расчету

Автоконструкторы Германии
Лауреаты Национальной премии ГДР
Военные нацистской Германии